St.-Ursula-Kirche oder Ursulakirche bzw. einfach St. Ursula ist der Name zahlreicher Kirchen, die der heiligen Ursula von Köln geweiht sind. Unter anderem gibt es sie in folgenden Orten:

Deutschland 
 St. Ursula (Alsleben), Wallfahrtskirche
 St. Ursula (Arlesried), Pfarrkirche
 St. Ursula (Auerswalde)
 St. Ursula (Augsburg), Dominikanerinnenklosterkirche
 St. Ursula (Böel), Pfarrkirche
 St. Ursula-Kapelle, Berenbrock (Erwitte) 
 St. Ursula (Bremen), Pfarrkirche
 St. Ursula (Colmberg), Pfarrkirche
 St. Ursula (Dentlein am Forst), Pfarrkirche
 St. Ursula (Dörfleins), Filialkirche
 St. Ursula (Dorsten) , Klosterkirche
 St. Ursula (Dudensen) im Ortsteil Dudensen der Stadt Neustadt am Rübenberge
 St. Ursula (Dürboslar)
 St. Ursula (Düsseldorf-Grafenberg)
 St. Ursula (Ergersheim), Pfarrkirche
 St. Ursula (Freiburg im Breisgau), ehem. Ursulinenkirche im Schwarzen Kloster, heute alt-kath. Pfarrkirche
 St. Ursula (Friedersdorf) im Ortsteil Friedersdorf der Gemeinde Markersdorf (Sachsen)
 St. Ursula (Geisling), Kapelle
 St. Ursula (Geismar)
 Ursulakirche (Gera), älteste romanische Kirche Geras
 St. Ursula (Görisried), Kapelle
 St. Ursula (Grafenwöhr), Friedhofskirche
 Kapelle St. Ursula (Großenast)
 St. Ursula (Gumpersdorf), Filialkirche
 St. Ursula (Haidenaab), Filialkirche
 St. Ursula (Harthausen), Kapelle
 St. Ursula (Hermespand), Kapelle
 St. Ursula (Hohenfurch), Kapelle im oberbayerischen Hohenfurch
 St. Ursula (Jesendorf)
 St. Ursula (Kalscheuren), profaniert
 St. Ursula (Kempten), Filialkirche
 St. Ursula (Kirchdorf am Inn), Pfarrkirche
 St. Ursula (Köln)
 St. Ursula (Krettnach)
 St. Ursula (Kurthambach), Filialkirche
 St. Ursula (Lipp)
 St. Ursula (Lodermühle), Kapelle
 St. Ursula (Lusan), Gera
 St. Ursula (Martinfeld), Filialkirche
 St. Ursula (Mühlried), Filialkirche
 St. Ursula (München), Pfarrkirche
 St. Ursula (Naundorf)
 St. Petrus, Paulus und Ursula (Naundorf)
 St. Ursula (Niclasreuth), Filialkirche
 St. Ursula (Niederroning), Filialkirche
 Wehrkirche St. Ursula und St. Gallus, Nieder Seifersdorf
 St. Ursula (Niemberg)
 St. Ursula (Oberursel), Pfarrkirche
 St. Ursula (Pellheim), Pfarrkirche
 St. Ursula und Wendelin (Pfahlenheim), Pfarrkirche
 St. Ursula (Pilgramsberg), Wallfahrtskirche
 St. Ursula (Pursruck), Pfarrkirche 
 St. Ursula (Rommelsried), Pfarrkirche
 St. Ursula (Sankt Ursula)
 St. Ursula (Saarbrücken), Pfarrkirche
 St. Ursula (Schnuttenbach), Filialkirche
 St. Ursula (Schwaara)
 St. Ursula (Straubing), Klosterkirche
 St. Ursula (Uchte), Filialkirche
 St. Ursula (Untermaiselstein), Pfarrkirche
 St. Ursula (Ursulapoppenricht), Pfarrkirche
 St. Ursula (Ursulasried), Filialkirche
St. Ursula (Wehnde)
 St. Ursula (Weidenhüll)
St. Ursula (Wernburg), Thüringen

Ursula von Köln ist Schutzpatronin folgender Klöster:
 St. Ursula (Donauwörth), Dominikanerinnenkloster
 Cellitinnenkloster Klein St. Ursula, Köln
 Kloster St. Ursula, historisches Kloster in der nordrhein-westfälischen Stadt Wuppertal, das der Heiligen Ursula von Köln geweiht war.

Italien 
 Sant’Orsola (Palermo)

Österreich 
Tirol
 Pfarrkirche Langkampfen
Wien
 Sankt Ursula (Wien)

Niederlande 
 Die Nieuwe Kerk (Delft) war ursprünglich, vor der Reformation den Heiligen Maria und Ursula geweiht und war bekannt als Sint-Ursulakerk.
 Hervormde Kerk (Vaassen)

Polen 
 Sankt Joseph (Breslau), ehemals Elftausend-Jungfrauen-Kirche mit Bezug zu St. Ursula

Schweiz 
 St. Ursula’s Church (Bern)
 Kloster Sankt Ursula (Brig)

Böhmen 
 Sankt Ursula (Prag) (tschechisch: Praha, Svatá Voršila)

Ursula